Wyniki zawodów pływackich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 w Barcelonie.

Klasyfikacja medalowa

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

1992
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992